«No Siento Penas» es una canción escrita e interpretada por el cantautor colombiano Juanes. La canción es el sexto sencillo de su tercer álbum de estudio, Mi Sangre y fue lanzada al mercado en junio del 2006. No Siento Penas junto con Para tu amor se convirtieron en dos éxitos en el género balada y pop latino en los países de Latinoamérica, Asia, Europa y demás países donde se habla español y también donde no se habla este idioma. Esta canción confirmó rotundamente a Juanes como un verdadero artista internacional en el género Pop latino.

Sencillos de 2006
Sencillos de Juanes
Sencillos de pop

en:No Siento Penas